
Termin -{Ka}- ima više značenja:

 Simbol za hemijski element kalijum
 Ka (egipatsko božanstvo), staroegipatski životni element
 Ka (faraon)
 Konstanta disocijacije kiseline